Азела Робинсон () мексичка је глумица енглеског порекла.

Теленовеле

Серије

Награде

Спољашње везе 

 

Рођени 1965.
Мексичке глумице